Rita da Cascia est un film italien réalisé par Antonio Leonviola, sorti en 1943
 Rita da Cascia est une mini-série télévisée italo-anglo-allemande diffusée sur Canale 5 en 2004, réalisée par Giorgio Capitani